Kroužilka je český rodový název pro několik druhů kroužilkovitých dvoukřídlých:
 Anomalempis Melander, 1927 
 Ceratomerus Philippi, 1865 
 Acanthoclinocera Saigusa, 1965 
 Asymphyloptera Collin, 1933 
 Boreodromia Coquillett, 1903 
 Clinocera Meigen, 1803 
 Anthepiscopus Becker, 1891 
 Bandella Bickel, 2002 
 Brochella Melander, 1928 
 Empis Linnaeus, 1758 
 Empis livida – kroužilka žlutavá
 Empis tessellata – kroužilka běžná
 Rhamphomyia Meigen, 1822 
 Antipodromia Plant, 2011 
 Cladodromia Bezzi, 1905 
 Apalocnemis Philippi, 1865 
 Abocciputa Plant, 1989 
 Acallomyia Melander, 1927 
 Acanthopeza Becker, 1914 
 Aclinocera Yang & Yang, 1995 
 Acromyia Latreille, 1809 
 Afroclinocera Sinclair, 1999 
 Afroempis Smith, 1969 
 Agatachys Meigen, 1830 
 Agyrtomyia Gistl, 1848 
 Alavesia Waters & Arillo, 1999 
 Allochrotus Collin, 1933 
 Anodontina Macquart, 1838 
 Aplomera Collin, 1933 
 Apterodromia Oldroyd, 1949 
 Arbicola Gistl, 1847 
 Archaeodrapetiops Martins-Neto, de Moraes Vieira, Kucera-Santos & de Campos Fragoso, 1992 
 Archiplatypalpus Kovalev, 1974 †
 Ardoptera Macquart, 1827 
 Atalanta (rod) Meigen, 1800 
 Atrichopleura Bezzi, 1910 
 Avenaphora Grimaldi & Cumming, 1999 †
 Axelempis Curran, 1931 
 Bergenstammia Mik, 1881 
 Burmitempis Cockerell, 1917  †
 Calohilara Frey, 1952 
 Clinocerella Engel, 1918

Externí odkazy